Le Mort vivant – film del 1911 diretto da Michel Carré
 Le Mort vivant – film del 1912 diretto da Louis Feuillade